L'uomo che voglio (Hold Your Man) – film del 1929 diretto da Emmett J. Flynn
L'uomo che voglio (Hold Your Man) – film del 1933 diretto da Sam Wood
L'uomo che voglio (Karl för sin hatt) – film del 1940 diretto da Schamyl Bauman